Mercury Insurance Open 2010 – tenisowy turniej WTA z cyklu Mercury Insurance Open rozgrywany w dniach 2-8 sierpnia 2010 roku w San Diego na kortach twardych o puli nagród 700 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Stanach Zjednoczonych